Orło peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Orło, un village dans la voïvodie de Mazovie.
 Orło, un village dans la voïvodie de Podlachie.
 Orło, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.